Експериментатор — один з учасників експерименту.
 Експериментатор (фільм) — американський біографічно-драматичний фільм, написаний та знятий Майклом Алмерейда. Основу фільму складає розповідь про експеримент Мілґрема.